Ореамуно () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Просперо Фернандес Ореамуно — 11-й президент Коста-Рики
 Рікардо Хіменес Ореамуно — 17-й, 22-й і 24-й президент Коста-Рики
 Франсіско Марія Ореамуно Бонілья — 8-й голова держави Коста-Рики

Іспанські прізвища